Помера́нец — многозначное слово.

 Померанец — растение семейства цитрусовых.
 Померанец — ягодовидный плод, характерный для растений подсемейства Померанцевые.
 Померанец — житель Померании.

Еврейская фамилия 
 Померанец, Ефим Яковлевич (1925—2021) — конструктор вооружений, лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Померанец, Эрлен Пинхосович (1933—2012) — советский и израильский шашист, тренер, судья.

См. также 
 
 
 Померанский шпиц (померанец) — порода собак.